Леер:

Техника 
 Леер — туго натянутый трос, оба конца которого закреплены на судовых конструкциях.
 Спасательный леер — трос на спасательной шлюпке.
 Леер-2 — мобильный автоматизированный комплекс РЭБ на базе бронеавтомобиля «Тигр».
 Леер-3 — аэродинамически забрасываемый комплекс РЭБ РБ-341В.
 Леер — трос, с помощью которого удерживается воздушный змей.

Топоним 
 Леер (Лерс) — коммуна во Франции.
 Леер — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Фамилия 
 Леер, Александр Фридрихович (1894—1972) — советский военно-морской деятель, капитан 1-го ранга.
 Леер, Генрих Антонович (1829—1904) — генерал от инфантерии, профессор военного искусства.

См. также 
 Лер